A-Pressen eller A-pressen er navnet på arbejderbevægelsens aviskoncern i flere lande:

 A-Pressen – i Danmark
 A-pressen (Norge) – i Norge
 A-Pressen (Sverige) – i Sverige (konkurs 1992)